Vicena je příjmení více osobností:

 František Vicena (1933–1984) – český herec a pedagog
 Hynek Vicena (1819–1911) – český divadelní herec, režisér a ředitel

Příjmení